Джукали () — населенный пункт (деревня) в общине Србац, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Джукали проживало 380 человек.

Образование 
В Джукали есть начальная школа, работающая уже 40 лет.

Население 
Население на 1993 год дано по оценке численности, данной властями Республики Сербской.Преобладают сербы.

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 364 (95,79 %);
 хорваты — 0 (0,00 %);
 югославы — 14 (3,68 %);
 мусульмане — 0 (0,00 %);
 другие — 2 (0,52 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской